Джакоби — фамилия. Известные носители:

 Джакоби, Карл (1908—1997) — американский писатель-фантаст, журналист и редактор.
 Джакоби, Фредерик (1891—1952) — американский композитор.